Osoby
 Bill Gates (ur. 1955) – amerykański businessman, współzałożyciel firmy Microsoft
 Robert Gates (ur. 1943) – zatwierdzony na stanowisko sekretarza obrony USA
 Henry Louis Gates
 Charles Gates Dawes (1865 - 1951) – polityk i finansista amerykański. 30. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych

Miejscowości w USA:
 Gates – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Gates – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Gates – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Gates – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Lauderdale
Gminy w USA:
 Gates (ang. Gates Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Monroe
 Gates (ang. Gates Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Eddy
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gates (ang. Gates County) – w stanie Karolina Północna

fr:Gates#Personnalités